Blaker :

Toponyme 
 Blaker,  localité en Norvège.
 Gare de Blaker, gare en Norvège.

Patronyme 
 Peter Blaker (1922-2009), personnalité politique britannique.
 Roderick Blaker (né en 1936),  avocat, journaliste et ancien député fédéral du Québec.